Timothy Ferris – scrittore statunitense
Timothy Ferris – nuotatore zimbabwese